Body and soul (Cuerpo y alma en español) puede referirse a:

 Body and Soul (canción), canción clásica estadounidense de 1930 interpretada, entre otros, por Amy Winehouse.
 Body and Soul (álbum), álbum de Rick Astley.